Novak Djokovic, numărul unu mondial și campionul ultimelor trei ediții (cu un total de nouă titluri la Australian Open), nu a putut să-și apere după ce viza i-a fost anulată cu puțin timp înainte de turneu din cauza încălcării măsurilor de precauție legate de COVID-19. 

Câștigătorul a fost spaniolul Rafael Nadal care l-a învins pe Daniil Medvedev în finală, cu  2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5, în a doua finală australiană ca lungime, cu o durată de 5,24 ore. A fost al doilea titlu la Australian Open pentru Nadal și al 21-lea titlu de Grand Slam la simplu, depășind recordul tuturor timpurilor pe care l-a deținut împreună cu Novak Djokovic și Roger Federer. A devenit al patrulea om, după Djokovic, Roy Emerson și Rod Laver, care a realizat dublu Grand Slam în carieră, și al doilea în Open Era. Nadal a devenit, de asemenea, primul om din Open Era care a câștigat o finală la Australian Open după ce a pierdut primele două seturi și a stabilit un nou record pentru cea mai lungă diferență dintre titlurile Australian Open, câștigând ultima dată cu 13 ani în urmă, 2009.

Djokovic și-a păstrat poziția de Nr.1 mondial la simplu în clasamentul ATP după ce principalii contracandidați, Medvedev și Alexander Zverev au pierdut în runda finală și, respectiv, runda a patra.

Controversa privind viza lui Djokovic

Novak Djokovic, campion en-titre de trei ori, nu și-a putut apăra titlul deoarece i s-a refuzat viza de intrare în Australia. În ciuda faptului că Tennis Australia i-a acordat o derogare medicală de la obligația de vaccinare împotriva COVID-19, forțele de graniță australiene au  confirmat că, după ce a fost reținut pe aeroportul din Melbourne timp de opt ore, viza lui Djokovic a fost anulată și i s-a refuzat intrarea în țară din cauza incapacității sale de a dovedi scutirea de la cerințele de vaccinare. Djokovic a depus un apel împotriva anulării vizei  pentru a preveni deportarea sa. Curtea i-a dat dreptate lui Djokovic, a ordonat eliberarea acestuia din detenție și a ordonat guvernului federal să-i plătească cheltuielile de judecată. La 14 ianuarie, ministrul imigrației, Alex Hawke, a anulat viza lui Djokovic de a intra în Australia. Djokovic a solicitat o revizuire judiciară împotriva deportării, dar trei judecători ai Curții Federale din Australia au respins revizuirea la 16 ianuarie.

Capi de serie

Tabloul principal

Finala

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Galerie

Alte informații

Wildcards

Calificări

Lucky Losers

Note

Legături externe
Draw information
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2022 Australian Open Men's Singles draw
 2022 Australian Open – Men's draws and results at the International Tennis Federation

Australian Open 2022
ATP Tour 2022